Ко́нкурс пе́сни «Еврови́дение-2017» (, , ) — 62-й международный конкурс песни «Евровидение», который проходил в Киеве (Украина). Страна стала победительницей предыдущего конкурса «Евровидение-2016», прошедшего в Стокгольме (Швеция), с песней Джамалы «1944», набравшей 534 балла. Даты полуфиналов — 9 и 11 мая, финал конкурса состоялся 13 мая 2017 года. Украина принимала конкурс во второй раз — в первый раз это было в 2005 году.

Впервые в истории конкурс выиграла Португалия, набрав рекордные 758 баллов с песней Салвадора Собрала «Amar pelos dois» на португальском языке. Страна участвовала в конкурсе 53 года, что делает её рекордсменкой по самому долгому участию в конкурсе без единой победы. Болгария и Молдавия заняли второе и третье места соответственно. Все три страны установили свои лучшие результаты за всю историю конкурса, в то время как хозяйка конкурса Украина получила свой худший результат, заняв 24 место.

В конкурсе приняли участие 42 страны. На конкурс вернулись Португалия и Румыния. Своё участие продолжила Австралия. В этом году не участвовали в конкурсе Босния и Герцеговина и Россия (см. статью «Россия на „Евровидении-2017“»).

В общей сложности конкурс посмотрели 180 миллионов зрителей, что на 24 миллиона меньше годом ранее .

Место проведения 

9 сентября 2016 года площадкой для проведения предстоящего «Евровидения» был выбран Международный выставочный центр в Киеве — самое крупное выставочное сооружение Украины, постоянное место проведения международных деловых и выставочных мероприятий.

Киев имеет опыт организации и проведения «Евровидения» — в 2005 году в столичном Дворце спорта состоялся юбилейный 50-й конкурс песни «Евровидение». Право проводить его было получено после того, как в 2004 году певица Руслана заняла первое место в Турции с песней «Wild Dances».

Выбор места проведения 

15 мая 2016 года, после победы Джамалы на «Евровидении-2016», городской глава Киева Виталий Кличко назвал возможным местом проведения 62-го конкурса песни «Евровидение» НСК «Олимпийский». Министр культуры Евгений Нищук также назвал НСК «Олимпийский» самым вероятным местом проведением конкурса.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что город готов провести «Евровидение» на стадионе «Арена Львов». В поддержку проведения «Евровидения» во Львове высказалась и победительница «Евровидения-2004» Руслана.

Желание принять конкурс в своих городах выразили также городской голова Одессы Геннадий Труханов, городской голова города Днепра Борис Филатов, городской голова Херсона Владимир Николаенко. 18 мая депутат Владислав Голуб предложил провести конкурс в Черкассах. 29 мая 2016 года к списку городов-кандидатов присоединилась Винница. 3 июня самый западный город Украины Ужгород также подал заявку, увеличив число городов-кандидатов до девяти.

29 июня, однако, министр культуры Евгений Нищук заявил, что на Украине нет объекта, подходящего для проведения музыкального конкурса «Евровидение-2017». В интервью украинскому «5 каналу» он сказал, что киевский Дворец спорта находится в жалком состоянии, а открытые арены нуждаются в серьёзной реконструкции, чтобы принимать «Евровидение» (в частности, требуется установить крышу). По словам Нищука, «потенциально площадки нет нигде».

30 июня 2016 года официально подали заявку для проведения конкурса города Киев и Днепр, об этом сообщил НТКУ. 2 июля ещё три города подали свои официальные заявки: Харьков, Львов и Одесса. 4 июля Херсон стал шестым городом, подавшим официальную заявку.

9 сентября 2016 года стало известно, что «Евровидение» пройдёт в Международном выставочном центре в Киеве.

8 декабря 2016 года Европейский вещательный союз окончательно утвердил Киев местом проведения «Евровидение-2017». Это случилось после того, как Украина подтвердила свои финансовые возможности для проведения мероприятия, внеся финансовые гарантии на 15 млн евро и высокий уровень подготовки к конкурсу.

Формат 
Предварительные даты проведения конкурса в 2017 году были озвучены на встрече глав делегаций стран участниц, прошедшей 14 марта 2016 года в Стокгольме. Полуфиналы должны были состояться 16 и 18 мая, финал — 20 мая. 24 июня 2016 года даты были изменены на 9, 11 и 13 мая соответственно. 25 января 2017 года была объявлена дата жеребьёвки стран-участниц на полуфиналы, которая прошла 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Ведущие 
27 февраля 2017 года украинский вещатель UA:Перший объявил состав ведущих конкурса. Ими стали Александр Скичко, Владимир Остапчук и Тимур Мирошниченко. Впервые за всю историю конкурса трио ведущих будет состоять только из мужчин.

Логотип и слоган конкурса 
30 января 2017 года был представлен логотип конкурса. Графическое оформление конкурса разработало украинское агентство Banda. За основу логотипа дизайнеры взяли  — украинское ожерелье. С помощью ярких цветов и броских узоров дизайнеры придали традиционному украшению современный вид. Каждая бусинка выполнена в своём стиле, что отражает собой главное «послание» конкурса этого года — «Celebrate Diversity» (Празднуйте разнообразие): мы уникальны, но всех нас объединяет любовь к музыке.

Сцена 

31 января 2017 года была представлена сцена «Евровидения 2017». Дизайнером сцены является Флориан Видер.

Твиттер 

30 апреля команда Евровидения совместно с Твиттер анонсировали серию эксклюзивных эмодзи, которые будут доступны пользователям социальной сети на протяжении соревнований.

С 30 апреля при использовании хештега #ESC2017 или #Eurovision доступен смайл в форме традиционного сердца Евровидения. С 7 мая хештег #CelebrateDiversity позволяет использовать смайл с изображением символа «Евровидения 2017», украинского ожерелья «намисто». 9 мая при использовании хештега #12points или #douzepoints будет доступен смайл с изображением трофея Евровидения.

Участники 

31 октября 2016 года было объявлено, что в конкурсе песни «Евровидение 2017» примут участие 43 страны. На конкурс возвратились Португалия и Румыния, а Босния и Герцеговина отказалась от участия. Россия не примет участия в конкурсе из-за запрета на въезд российской представительнице на территорию Украины. Австралия продолжает участие в конкурсе, получив специальное разрешение от организационного комитета.

Возвращение 
  — после завершения реструктуризации телерадиокомпании RTP Португалия возвращается на конкурс.
  — дисквалифицированная из-за долгов перед Европейским вещательным союзом Румыния также возвращается на конкурс.

Отказ 
  — представители RTVA заявили, что страна не рассматривает возможность возвращения на конкурс в 2017 году по не зависящим от них причинам.
  — отказ из-за долгов перед ЕВС, с декабря 2016 года также приостановлено предоставление услуг ЕВС телерадиокомпании BHRT.
  — 22 сентября 1FLTV объявил, что Лихтенштейн не дебютирует на конкурсе по финансовым причинам.
  — представитель телеканала RTL 25 мая 2016 года заявил, что Люксембург не вернётся на конкурс в 2017 году. Комитет по петициям Правительства Люксембурга безуспешно подавал петицию для обсуждения о возвращении.
  — 19 августа 2016 года вещатель Монако Télé Monte Carlo (TMC) заявил, что Монако не вернётся на конкурс в 2017 году.
  — 24 октября 2016 года RTVS принял решение не участвовать в конкурсе; последний раз страна участвовала в нём в 2012 году.
  — 28 сентября 2016 года турецкая телекомпания TRT заявила, что Турция не будет принимать участие в конкурсе 2017 года. 24 октября того же года был подтверждён отказ Турции от участия в конкурсе.

Запрет на въезд 

  — 22 марта 2017 года Служба безопасности Украины запретила представительнице России Юлии Самойловой въезд на территорию Украины в связи с посещением ею Крыма в 2015 году, так как по украинскому законодательству это является нарушением. ЕВС предпринимал попытки обеспечить участие России в конкурсе, в частности предложив удалённую трансляцию выступления Самойловой или же замену участника, а также попытался оказать давление на Украину с целью убедить украинские власти разрешить Самойловой въезд в страну. Однако эти попытки были безуспешны: вариант с удалённым участием российской певицы был отвергнут и Россией, и Украиной, вариант замены участника был отвергнут Россией, а ультиматум ЕВС с требованиями допустить Самойлову в Киев был отклонён Украиной. В итоге российский Первый канал отказался транслировать конкурс, после чего ЕВС официально подтвердил, что Россия не сможет участвовать в «Евровидении-2017».

Несостоявшийся дебют 
  — Разговоры об участии в конкурсе Казахстана, расположенного частично в Европе, идут уже давно. C 2008 года конкурс транслируется здесь ежегодно, но, несмотря на поданную заявку, страна пока не является членом Европейского вещательного союза. С 2016 года телеканал «Хабар» стал ассоциированным членом ЕВС, что может дать возможность участия в конкурсе, как и Австралии, являющейся ассоциированным членом. В окончательном списке стран-участниц страна не значилась, однако супервайзер конкурса заявил, что не исключает возможность участия Казахстана в дальнейшем.
  — глава национального телеканала RTK заявил, что Республика Косово получила приглашение на конкурс 2017 года и может дебютировать на конкурсе. Однако позднее последовало опровержение факта получения какого-то приглашения.
  — поскольку American Broadcasting Company является ассоциированным членом Европейского вещательного союза, то США формально имеют право принять участие в Евровидении. Разговоры о приглашении США на конкурс активизировались после выступления Джастина Тимберлейка в интервал-акте финала «Евровидения-2016». Однако для участия необходимо наличие транслирующего Евровидение телеканала в Европейском вещательном союзе, а показывавший конкурс в 2016 году Logo TV там не состоит.
  Китай — Китай заинтересован в участии в Евровидении от китайского частного телеканала Hunan TV.
  Фарерские острова — Фарерский еженедельник «Портал» сообщил, что местная телекомпания Kringvarp Føroya (SVF) исследовала возможность участия в «Евровидении» в 2016 году, планируя полноценно вступить в ЕВС, но предложение было отклонено, поскольку Фарерские острова являются частью Дании. Министр образования Фарерских островов Бьёрн Кальсё поддержал идею участия, сказав: «Чтобы участвовать в конкурсе, нужно, чтобы ООН признала нашу страну независимой. Но мы могли бы преодолеть это препятствие, потому что мы абсолютно решительны в своем стремлении. Всё полностью зависит от SVF: показать ЕВС, что она может быть полноправным членом наравне с другими странами-участниками». Однако стране было заявлено, что та не имеет права выступить на конкурсе, пока является частью Дании.

Исполнители, уже участвовавшие в Евровидении ранее

Выступавшие как полноценные исполнители 
 : Гера Бьёрк:
 «Евровидение-2010» — 19 место в финале.
 : SunStroke Project:
 «Евровидение-2010» (совместно с Олей Тирой) — 22 место в финале.
 : O'G3NE:
 «Детское Евровидение — 2007» (как Lisa, Amy & Shelley) — 11 место.
 : Валентина Монетта:
 «Евровидение-2012» — 14 место в полуфинале;
 «Евровидение-2013» — 11 место в полуфинале;
 «Евровидение-2014» — 24 место в финале.
 : Омар Набер:
 «Евровидение-2005» — 12 место в полуфинале.
 : Койт Тооме:
 «Евровидение-1998» — 12 место.
 : Лаура:
 «Евровидение-2005» (в составе группы Suntribe) — 20 место в полуфинале.

Выступавшие как бэк-вокалисты 
 : Диана Гаджиева:
 «Евровидение-2016», как бэк-вокалистка Семры — 17 место в финале.
 : Имри Зив:
 «Евровидение-2015», как бэк-вокалист Надава Геджа — 9 место в финале;
 «Евровидение-2016», как бэк-вокалист Хови Стара — 14 место в финале.
 : Тияна Богичевич:
 «Евровидение-2011», как бэк-вокалистка Нины — 14 место в финале.

Вернувшиеся как бэк-вокалисты 
  Исландия: Гера Бьёрк:
 «Евровидение-2008», как бэк-вокалистка EuroBand — 14 место в финале;
 «Евровидение-2009», как бэк-вокалистка Йоханны — 2 место в финале;
 «Евровидение-2012», как бэк-вокалистка Греты Салоуме и Йоунси — 20 место в финале;
 «Евровидение-2015», как бэк-вокалистка Марии Олафс — 15 место в полуфинале;
 «Евровидение-2016», как бэк-вокалистка Греты Салоуме — 14 место в полуфинале.

Жеребьёвка 
Распределение на полуфиналы прошло 31 января 2017 года в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

В первой части жеребьёвки было определено, в каком из полуфиналов будут голосовать страны большой пятёрки и Украина. По просьбе немецкого вещателя ARD, удовлетворенной оргкомитетом конкурса, Германия голосовала во втором полуфинале. В процессе жеребьёвки автоматических финалистов приняли участие Руслана и Джамала — победительницы конкурса песни «Евровидение» в 2004 и 2016 годах соответственно.

Вторая часть жеребьёвки определила, в каком из полуфиналов выступит каждая из участвующих стран. В первом полуфинале примет участие 18 стран, во втором — 19 стран. По просьбе Швейцарского вещателя SRF, удовлетворённой оргкомитетом конкурса, Швейцария выступит во втором полуфинале. В таблице ниже указана очерёдность «вытягивания» стран-участниц.

Первый полуфинал 
Первый полуфинал состоялся 9 мая 2017 года в 21:00 по летнему центральноевропейскому времени. В нём приняли участие кандидаты из 18 стран.
В таблице ниже 10 стран, вышедшие в финал выделены светло-зелёным цветом.

Распределение мест 

Голосование

Второй полуфинал 
Второй полуфинал состоялся 11 мая 2017 года в 21:00 по летнему ценральноевропейскому времени. В нём приняли участие кандидаты из 18 стран.
В таблице ниже 10 стран, вышедшие в финал выделены светло-зелёным цветом.

Распределение мест 

Голосование

Финал

Распределение мест 
В финале конкурса 2017 года приняли участие 26 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны «Большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), страна-хозяйка этого года — Украина.

Голосование 
26 стран, вошедшие в финал, расположены в таблице построчно сверху вниз в соответствии с очерёдностью выступления.
42 страны, принявшие участие в голосовании, расположены в столбцах слева направо, в соответствии с порядком английского алфавита.
Результаты голосования жюри расположены в строке с белым фоном, результаты голосования зрителей расположены в строке с жёлтым фоном.
Лучшие и худшие результаты выделены зелёным и красным цветами соответственно.

Статистика присуждения 12 баллов

Фотогалерея

Премия Барбары Декс 
Барбара Декс — представительница Бельгии на конкурсе песни Евровидение 1993. Несмотря на превосходное исполнение, было отмечено, что платье и макияж сильно испортили общую «картину», и певица заняла последнее место, получив всего три балла.

В 1997 году утверждена одноимённая премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Определение победителя ежегодно проводится сайтом EurovisionHouse.nl. Проголосовать за одного из конкурсантов может любой желающий.

Интересный факт, ТОП-3 участников ниже не прошли в финал.

Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона () впервые была вручена на Евровидении 2002 в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни Евровидение 1992) и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни Евровидение 1984). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

OGAE 
Организация Générale des Amateurs de l’Eurovision (более известная как OGAE) является международной организацией, которая была основана в 1984 году в Финляндии. Организация представляет собой сеть из более чем 40 фан-клубов по всей Европе и за её пределами, и является неправительственной, неполитической и некоммерческой компанией. То, что стало ежегодной традицией для OGAE, голосование продлится до главного музыкального конкурса «Евровидение», что позволило участникам из более чем 40 клубов, голосовать за их любимые песни. OGAE 2017 проходил с 1 по 30 апреля 2017 года.

Международное голосование и телетрансляция

Глашатаи 

  — Виктория;
  — Турал Асадов;
  — Лиа Фиорио и Джиджи Рестиво;
  — Амината (представительница Латвии в 2015 году);
  — Офер Нахшон;
  — Тияна Мишкович;
  — Андри Джаху;
  — Марта Фенек;
  — Илия Груёски;
  — Улла Эссендроп;
  — Кристина Инхоф;
  — Marcus & Martinus;
  — Ньевес Альварес;
  — Йенни Вартиайнен;
  — Элоди Госсюэн;
  — Константинос Христофору (представитель Кипра в 1996, 2002 и 2005 годах);
  — Эгле Даугелайте;
  — Юри Поотсманн (представитель Эстонии в 2016 году);
  — Глориа Горчаг;
  — Ивета Мукучян (представительница Армении в 2016 году);
  — Боряна Граматникова;
  — Бо Хадльдорссон (представитель Исландии в 1995 году);
  — Саня Вучич (представительница Сербии в 2016 году);
  — Ли Лин Чин;
  — Джулия Валентина;
  — Барбара Шёнебергер;
  — Филомена Каутела;
  — Лука Хенни;
  — Дауэ Боб (представитель Нидерландов в 2016 году);
  — Никки Бирн (представитель Ирландии в 2016 году);
  — Ника Кочаров (представитель Грузии в 2016 году в составе Nika Kocharov & Young Georgian Lolitaz);
  — Яннис Караяннис (представитель Кипра в 2015 году);
  — Алёна Ланская (представительница Беларуси в 2013 году);
  — Соня Арджинт-Ионеску;
  — Чилла Татар;
  — Катарина Час;
  — Фанни Жильяр;
  — Анна Попек;
  — Урсула Толь;
  — Катрина Лесканич (победительница конкурса 1997 года в составе Katrina and the Waves);
  — Радка Росицка;
  — Злата Огневич (представительница Украины в 2013 году).

Комментаторы 
  — Миф Уорхерст () и Джол Криси () (SBS)
  — Анди Кнолл (ORF eins, все шоу)
  — TBC (İTV, все шоу)
  — Андри Джаху (ТВШ, RTSH в HD, RTSH Muzikë и Радио Тирана, все шоу)
  — Авет Барсегян и Гоар Гаспарян (Армения 1 и общественное Радио Армении, все шоу)
  — Евгений Перлин () (Беларусь-1 и Беларусь-24)
  — Морин Луи () и Жан-Луи Лахей () (La Une, все шоу), Петер Ван де Вер (, één и Radio 2, все шоу)
  — TBC (BNT 1, все шоу)
  — Кристина Ратоньи () и Фредди () (Duna and Duna World, все шоу)
  — Мель Гедройч () и Скотт Миллс () (BBC Four, полуфиналы), Грэм Нортон (BBC One, финал), TBA (BBC Radio 2, финал)
  — Петер Урбан ( (One, все шоу; NDR Fernsehen, 2-й полуфинал; Das Erste, финал)
  — Мария Козаку () и Йоргос Капудзидис () (ERT1, ERT HD, ERT World, ERA 2 и Voice of Greece, все шоу)
  — TBC (GPB First Channel, все шоу)
  — Оле Тёпхольм (DR1, все шоу)
  — TBC (Channel 1)
  — Марти Уилан (RTÉ2, полуфиналы; RTÉ1, финал)
  — TBC (RÚV and Rás 2, все шоу)
  — Хосе Мариа Иньиго ( и Хулия Варела (
  — Андреа Делогу () и Эма Стокхольма () (Rai 4, полуфиналы), Флавио Инсинна () и Федерико Руссо () (Rai 2, финал)
  — Тасос Трифонос и Кристина Артемиу (RIK SAT, RIK HD и Trito Programma, все шоу)
  — Валтер Фриденберг (LTV1, все шоу); Томс Grēviņš (LTV1, финал)
  — Дарюс Ужкурайтис и Герута Гринюте (Метро и ЛРТ сайт radijas, все шоу)
  — Каролина Петковска (МРТ 1, все шоу)
  — TBC (TVM, все шоу)
  — Глория Горчаг (Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical and Radio Moldova Tineret, все шоу)
  — ТВС (НПО 1 и БВН, все шоу)
  — Олав Виксмо-Слеттан (NRK1, все шоу)
  — Артур Ожех (ТВП 1 и ТВП Полония (видео); ТВП Развлечения (один день задержки), все шоу)
  — Жозе Карлуш Малату и Нуно Галупим (RTP1 и РТП Интернационал, все шоу)
  — Лиана Станчиу и Раду Андрей Тудор (TVR1, TVR HD)
  — Лия Фьорио () и Джиджи Рестиво ( (SMtv San Marino и Radio San Marino, все шоу)
  — Елена Росберг и Георгий Кушвалиев (RTS1, все шоу)
  — Андрей Хофер (RTV SLO, полуфиналы; RTV SLO, финал; Радио Val 202, 2-й полуфинал и финал; радио Марибор, все шоу)
  — Татьяна Терехова () и Андрей Городисский () (UA:Перший, все шоу)
  — Микко Силвеннонен. Шведский: Ева Франц и Йохан Линдроос (Юле ТВ1, 1-й полуфинал; Юле ТВ2, 2-й полуфинал и финал)
  — Стефан Берн () и Марианн Джеймс () (France 2, финал), Марианн Джеймс и Жарри () (France 4, полуфиналы)
  — TBA (HRT 1, все шоу), TBA (HRT 2, все шоу)
  — Либор Боучек (ČT2, полуфиналы; ČT1, финал)
  — Дражен Баукович и Тияна Мишкович (TVCG 1 и TVCG SAT, все шоу)
  — Монс Зелмерлёв и Эдвард Жилиной (SVT, все шоу)
  — Dihäresen: Свен Эпини (РВСН Шлягеры, полуфиналы и SRF 1, финал); Italian: Кларисса Тами и Себальтер (RSI La 2, полуфиналы and RSI La 1, финал); French: Жан-Марк Ричард и Николас Тэннер (RTS Deux, полуфиналы and RTS Un, финал)
  — Марко Рейкоп (ETV, все шоу), Юлия Календа и Александр Хоботов (ETV+, все шоу)

Не участвующие страны и территории 
  — ТВА (, финал)
  Казахстан — TBA (Хабар)
  Китай — TBA (Hunan TV)
  — Мишель Визаж и Росс Мэтьюс (LogoTV, финал)
  — ТВА (РТК, все шоу)
  — ТВА (НХК, все шоу)

Чарты

Инциденты

Недопуск Джамалу на Красную дорожку
В начале «Евровидения» Джамалу, из-за которой Украина смогла принять «Евровидение», не пустили на красную дорожку. Более того, председателя украинского жюри «Евровидения» Юрия Рыбчинского не только не пригласили на красную дорожку, но и на само шоу. Впоследствии он рассказал, что возмущён уровнем коррупции при проведении конкурса и что на бюджет, который был выделен, можно было бы провести три конкурса.

Инцидент во время выступления Джамалы на интервал акте
Во время выступления Джамалы в интервал-акте финала аккредитованный 1+1 корреспондент Виталий Седюк, известный своими скандальными поступками, залез на сцену и показал на телекамеру свой оголённый зад, чем впоследствии вызвал огромный общественный резонанс.

Примечания

Ссылки 

 

Май 2017 года
2017 год в музыке
2017 год на Украине